

Persone 
Alin Stoica – calciatore rumeno
Chivu Stoica – politico rumeno
Cristian Stoica – rugbista a 15 italiano di origine rumena
Dorel Stoica – calciatore rumeno
Ion Aurel Stoica – politico rumeno
Laura Stoica – cantante rumena
Tudorel Stoica – calciatore rumeno

Altro
Scuola stoica – corrente filosofica e spirituale classica